Krzysztof Bąk (ur. 1951) – polski duchowny rzymskokatolicki
 Krzysztof Marek Bąk (ur. 1977) – polski artysta plastyk uprawiający artystyczną grafikę cyfrową
 Krzysztof Bąk (ur. 1982) – polski piłkarz
 Krzysztof Bąk (ur. 1984) – polski poeta